łabędź – ptak
 Gwiazdozbiór Łabędzia
 Łabędź (herb)

 Łabędź – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w pobliżu Iławy.
 Duninowie (Łabędzie) – średniowieczny polski ród możnowładczy

Miejscowości w Polsce:
 Łabędź – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Łabędź – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Łabędź – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Łabędź – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo.

Miejscowości w Polsce: 

 Łabędzie – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Łabędzie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

Administracja w Polsce
 Łabędź – dawna gromada

Osoby noszące nazwisko Łabędź:
 Ryszard Łabędź – polski dziennikarz sportowy
 Patrycja Łabędź – polska szachistka